ЕРДЕ БАНК — фінансова установа зі 100% українського капіталу, що надає всі види банківських послуг та є інкасаційно-розрахунковим банком.
 Ерде (Райхштейн) Давид Ізраїлевич (1894-1981) — більшовик революціонер, журналіст.